Vimmerby (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Vimmerby (stad), de hoofdstad van deze gemeente.